Виктор Николаевич Дубровский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1916 году. Член КПСС

Образование высшее (окончил Ленинградский кораблестроительный институт)

С 1940 года — на хозяйственной, общественной и политической работе.

 В 1940—1963 гг. — помощник мастера, мастер, инженер, начальник смены, начальник цеха, заместитель главного инженера, главный инженер, директор Дальзавода.
 В 1963—1965 гг. — начальник управления судостроения Ленинградского городского совнархоза.
 В 1965—1972 гг. — директор Адмиралтейского завода.
 В 1972—1976 гг. — генеральный директор Адмиралтейского судостроительного ПО.

C 1976 гг. — персональный пенсионер.

Лауреат Ленинской премии (1970).

Делегат XXIV съезда КПСС.

Умер после 2000 года.

Примечания 

Директора промышленных предприятий
Делегаты XXIV съезда КПСС